Скридлов — російське прізвище:

 Скридлов Іларіон Миколайович (1797—1853) — капітан 2-го рангу; директор Псковської чоловічої гімназії.